Канте́ро () — испанская фамилия.

Известные носители 

 Кантеро, Рональдо (? — 2006) — парагвайский шахматист.

Составные фамилии 

 Мартин Кантеро, Эдгардо (1915—2004) — кубинский композитор.
 Санта Крус Кантеро, Роке Луис (род. 1981) — парагвайский футболист.
 Санта Крус Кантеро, Хулио Эдуардо (род. 1990) — парагвайский футболист.
 Фариньяс Кантеро, Карлос (1934—2002) — кубинский композитор, дирижёр и педагог.

См. также 
 Кантера